Peltier ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Peltier (1948–2005), belgischer Autorennfahrer
 Cyrielle Peltier (* 1992), französische Squashspielerin
 Derek Peltier (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Fanny Peltier (* 1997), französische Sprinterin
 Gaston Peltier (* 1876), französischer Fußballspieler
 Jean Peltier (1785–1845), französischer Physiker
 Jean-Raymond Peltier (* 1957), französischer Ruderer
 Leonard Peltier (* 1944), indianischer Aktivist
 Lee Peltier (* 1986), englischer Fußballspieler
 Leslie Copus Peltier (1900–1980), US-amerikanischer Astronom
 Lestier Peltier (* 1988), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago

 Martin Peltier de Belfort (vor 1738–1769), wallonischer Ingenieur
 Pierre-Jean Peltier (* 1984), französischer Ruderer
 Thérèse Peltier (1873–1926), französische Bildhauerin und erste Flugzeug-Passagierin
 William Richard Peltier (* 1943), kanadischer Geophysiker

Siehe auch:
 Peltier-Element
 Peltier-Kanal, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands im Norden der Antarktischen Halbinsel
 C/1954 M2 (Kresak-Peltier), hyperbolischer Komet
 Peletier